Jméno a příjmení Jaroslav Šulc nese více známých osobností:

 Jaroslav Šulc (paleontolog) (1903–1943) – český paleontolog, popravený nacisty
 Jaroslav Šulc (spisovatel) (1903–1977) – český básník a prozaik

Související články 
 Šulc